Malachiasz (prorok)
 Malachiasz (biskup)